Хурба:

 Хурба — село в Комсомольском районе Хабаровского района,
 Хурба — аэропорт Комсомольска-на-Амуре, расположен рядом с селом Хурба.